Санта-Мария-ин-Валичелла () — титулярная церковь была создана Папой Пием XI 18 декабря 1937 года апостольской конституцией Quum S. Thomae in Parione, вместо титула церкви Сан-Томмазо-ин-Парионе, церкви, которая находилась в полуразрушенном состоянии. Титул принадлежит церкви Санта-Мария-ин-Валичелла, расположенной в районе Рима Парионе, на виа дель Говерно Веккьо, 134. Главный фасад церкви выходит на улицу Виктора Эммануила II, образующую в этом месте небольшую площадь Пьяцца делла Кьеза Нуова.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Санта-Мария-ин-Валичелла 
 вакансия (1937 — 1946);
 Бенедетто Алоизи Мазелла — (22 февраля 1946 — 21 июня 1948, назначен кардиналом-епископом Палестрины);
 вакансия (1948 — 1953);
 Франческо Боргоньини Дука — (15 января 1953 — 4 октября 1954, до смерти);
 вакансия (1954 — 1958);
 Паоло Джоббе — (18 декабря 1958 — 14 августа 1972, до смерти);
 Джеймс Роберт Нокс — (5 марта 1973 — 26 июня 1983, до смерти);
 вакансия (1983 — 1988);
 Эдуард Бид Клэнси — (28 июня 1988 — 3 августа 2014, до смерти);
 Рикардо Бласкес Перес — (14 февраля 2015 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Санта-Мария-ин-Валичелла на сайте Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Санта-Мария-ин-Валичелла на сайте www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Quum S. Thomae in Parione, AAS 30 (1938), 191.

Богородица